Werner Kubitza ist der Name folgender Personen:

* Werner Kubitza (Politiker, 1919) (1919–1995), deutscher Pädagoge und Politiker (FDP), MdB
 Werner Kubitza (Politiker, II) deutscher Politiker (SPD, Linke)